Okręty US Navy o nazwie USS  "Effingham":

 Pierwszy "Effingham" był fregatą, która była budowana dla Continental Navy. Spalona podczas budowy w 1777.
 Drugi "Effingham" (APA-165) był transportowcem służącym w czasie II wojny światowej.

Effingham